Franciaország
Saint-Siméon, település Eure megyében
Saint-Siméon, település Orne megyében
Saint-Siméon, település Seine-et-Marne megyében